Банк Франции () — центральный банк Франции. Является членом Европейской системы центральных банков. Банк имеет штаб-квартиру в Париже.

История 
Оказавшийся неудачным первый опыт эмиссионной деятельности во Франции на многие годы задержал развитие банковской сферы в этой стране. Монопольные права, дарованные в 1716 году Джону Ло на деятельность его Банка Женераль (Banque Generale) имели результатом катастрофические масштабы бумажной эмиссии и последующее закрытие банка, просуществовавшего всего пять лет. Вслед за этим правительство увеличило ограничения на учреждение эмиссионных банков, и, хотя в других областях банковского бизнеса, главным образом, в кредитной и валютной его сферах, образование фирм всё же происходило, ни один эмиссионный банк так и не был учреждён вплоть до 1776 года. Первым из таких банков стал «Кэс д'Эскомт» (Caisse d'Escompte), партнёрство с ограниченной ответственностью, основанное Тюрго, министром финансов Франции. С самого начала своей деятельности банк имел весьма тесные отношения с правительством, со временем фактически став филиалом финансового департамента правительства. Обещание предоставить казначейству заём в 6 млн франков, данное банком в 1783 году, вызвало «набег» на него и вынудило тот приостановить выплаты. Плачевное положение финансов государства, к тому времени уже сильно задолжавшего Кэс, привело к тому, что в 1788 году курс банкнот банка был определён в принудительном порядке. За этим последовало установление ассигнационного режима. Первые ассигнации 1789 г., которые не являлись по сути законным средством платежа, а были лишь обеспеченными национальным богатством (biens nationaux) краткосрочными процентными государственными облигациями, учитывались, как правило, Кэс. Однако в 1790 г. ассигнации стали законным средством платежа. После этого Франция утонула в потоке ассигнаций, доведя Кэс до банкротства и оставив на многие годы всеобщее неверие в бумажные деньги.

Учреждение эмиссионных банков было запрещено по декрету 1792, однако последовавшая затем отмена декрета и восстановление обычных денег в 1796-1797 гг. подтолкнули ряд парижских кредитных банков к осуществлению эмиссионной деятельности. Главными среди них были «Кэс де Комт Куран» (Caisse des Comptes Curants) и «Кэс д'Эскомт дю Коммерс» (Caisse d'Escompte du Commerce). Следующее новшество имело место в 1798 г., когда в Руане был открыт первый в провинции эмиссионный банк. Он приступил к эмиссии мелких банкнот номиналом в сто франков, в то время как парижские банки не имели обыкновения выпускать банкноты номиналом менее 250 франков. Свобода, определявшая условия банковской деятельности во Франции, не вызвала никаких финансовых катастроф и оказалась вполне удачным выбором, однако ряд политических событий обрёк такое положение вещей на скорый конец.

Мания централизации, преследовавшая Наполеона, а также те трудности, с которыми он столкнулся в попытках учёта государственных ценных бумаг, — проблемы, вызванные главным образом недоверием к тогдашнему правительству, — заставили Наполеона обратиться к идее об использовании возможностей банка, созданного под началом правительства. Таким образом, в 1800 г. ему удалось убедить акционеров «Кэс де Комт Куран» закрыть компанию, превратив её в новый банк, получивший название Банка Франции (Bank of France).
 1800 — По указу Наполеона Бонапарта был учреждён Банк Франции
 1808—1936 — Билеты Банка Франции стали законным платёжным средством; расширена сеть филиалов
 1936—1945 — Национализация Банка
 1973 — Переписан устав Банка
 1993 — Банк становится независимым финансовым институтом, целью которого является обеспечение ценовой стабильности в стране, независимой от политики государства
 1998 — Банк становится членом европейской системы центральных банков

Деятельность 
Банк Франции выполняет три основные задачи в соответствии с законодательством и правами, делегированные ему ЕЦБ по принципу субсидиарности:
 поддержание денежной стабильности
 поддержание финансовой стабильности
 оказание банковских услуг государственным органам, юридическим и физическим лицам

В соответствии с задачей поддержания денежной стабильности Банк Франции осуществляет различные виды деятельности:
 устанавливает платёжный баланс Франции и представляет экономические интересы Франции в международном сообществе
 реализует политику ЕЦБ в проведении тендеров для банков, желающих привлечь денежные средства
 управляет частью валютных резервов ЕЦБ
 производит эмиссию денег и управление ими

В соответствии с задачей поддержания финансовой стабильности Банк Франции осуществляет следующие функции:
 контроль за деятельностью Комитета кредитных учреждений и инвестиционных компаний и Банковской комиссии
 управление финансовой системой
 управление системой осуществления платежей (в том числе, обеспечение совместного управления системой TARGET2)

Банк Франции управляет и ведёт учёт деятельности казначейства и некоторых государственных предприятий.

Банк Франции собирает финансовую информацию о компаниях и предоставляет её другим компаниям. В 2007 году Банк получил право выносить независимую оценку о кредитоспособности юридического лица.

По физическим лицам Банк Франции ведёт учёт инцидентов, связанных с платежами:
 национальный список потерянных или украденных чеков
 центральный список инцидентов, связанных с незаконным проведением финансовых операций
 национальный список инцидентов, связанных с невозвращением кредитов физическими лицами

Список управляющих Банком Франции 

Список управляющих Банком Франции представлен отдельными страницами в английской и французской Википедии.

См. также 
 Европейский центральный банк
 Европейская система центральных банков
 Экономика Европейского союза
 Экономика Франции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Банка Франции
 Отчёт Банка Франции за 2008 год

Франция
Банки Франции
Банки, основанные в 1800 году